een Russische familienaam (Зайцев):
Aleksandr Zajtsev:
Aleksandr Zajtsev (schaker), Aleksandr Nikolajevitsj Zajtsev, Russische schaker
 Aleksandr Zajtsev (kunstschaatser), Aleksandr Gennadiejevitsj Zajtsev, Russisch kunstschaatser
 Aleksandr Zajtsev (wielrenner)
 Aleksandr Michailovitsj Zajtsev, Russisch wiskundige
Regel van Zajtsev
Boris Zajtsev, Boris Konstantinovitsj Zajtsev, Russisch schrijver
 Boris Zajtsev Boris Zajtsev, Russisch ijshockeyer
 Filipp Adamovitsj Zajtsev, Russisch entomoloog (1877—1957) 
 Vadim Filippovitsj Zajtsev, Russisch entomoloog (1934—2012) 
Vasili Zajtsev, Vasili Grigorjevitsj Zajtsev, Sovjet-Russische scherpschutter